Lindenwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lindenwood (Illinois)
 Lindenwood (Indiana)
 Lindenwood (Massachusetts)
 Lindenwood (Queens), Stadtteil

Sonstiges:
 Lindenwood University, private US-amerikanische Universität in St. Charles, Missouri